Sweep bezeichnet:
 Sweep (Sport), eine Siegesserie im Sport
 Sweep (Kampfsport), einen erzwungenen Positionswechsel des Gegners anhand der Hebelwirkung
 Sweep (Grafik), ein Verfahren in der Computergrafik
 Sweep Picking, eine Spieltechnik der Gitarre
 Sweep (Informatik), ein Verfahren in der Informatik
 Sweep (Software), ein Audioeditor für Linux und kompatible Systeme
 Sweep (Signalverarbeitung), ein periodisches Signal mit steigender Frequenz
 Sweep-Strahlen, eine Oberflächenbehandlung mit einem nichtmetallischen kantigen Strahlmittel, z. B. zur Aufrauung von verzinktem Stahl (Sweepen)